Lissack ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Lissack (1904–1942), deutsche Grafikerin, Zeichnerin und Widerstandskämpferin
 Selwyn Lissack (* 1942), südafrikanisch-US-amerikanischer Medienkünstler, Unternehmer und Jazzmusiker